Josefina peut désigner :
 un prénom ;
 Josefina, une ville des Philippines ;
 Josefina, un film espagnol.